Die Premjer-Liga 2014/15 war die 23. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 1. August 2014 mit der Partie Rubin Kasan gegen Spartak Moskau und endete am 30. Mai 2015. Vom 9. Dezember 2014 bis zum 6. März 2015 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Zenit Sankt Petersburg.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging ZSKA Moskau in die Saison. Mordowija Saransk, Arsenal Tula, Torpedo Moskau und der FK Ufa ersetzten die vier Absteiger der Vorsaison Tom Tomsk, Krylja Sowetow Samara, Wolga Nischni Nowgorod, Anschi Machatschkala.

Teilnehmer 

Die  12 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2013/14:
 ZSKA Moskau
 Zenit St. Petersburg
 Lokomotive Moskau
 Dynamo Moskau
 FK Krasnodar
 Spartak Moskau
 FK Rostow
 Kuban Krasnodar
 Rubin Kasan
 Amkar Perm
 Ural Jekaterinburg
 Terek Grosny

Die vier Aufsteiger:
 Mordowija Saransk
 Arsenal Tula
 Torpedo Moskau
 FK Ufa

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Teams auf den Relegationsplätzen spielten am 3. und 7. Juni 2015 gegen den Dritten bzw. Vierten der Perwenstwo FNL um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Zenit Sankt Petersburg 
(Spieler mit mindestens zwei Einsätzen wurden berücksichtigt, in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2014/15
Premjer-Liga-Saison